

Patronyme 

 Xavier Emmanuelli (1938-), médecin et homme politique français ;
 Henri Emmanuelli (1945-2017), homme politique français ;
 Laurent Emmanuelli (1976-), joueur de rugby à XV français